Menzel kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Menzel
 Paul Julius Menzel

Robotskapade auktorsförkortningar